Por Hyden pode estar à procura de:

 Hyden (Kentucky)
 Hyden (Austrália)

Desambiguações de topônimos